Bokor Imre (1881–1961) író, újságíró
 Bokor Imre (1930) ezredes, egyetemi tanár